Обухово — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Обухово — деревня в Бешенковичском районе Витебской области.
 Обухово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Обухово — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Обухово — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Обухово — деревня в Оршанском районе Витебской области.
 Обухово — агрогородок в Гродненском районе Гродненской области.

Россия

Архангельская область 
 Обухово — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Обухово — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Обухово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Обухово — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Обухово — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.
 Обухово — деревня в Грязовецком районе.
 Обухово — деревня в Устюженском районе.
 Обухово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Обухово — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Обухово — деревня в Шуйском районе.

Калининградская область 
 Обухово — посёлок в Зеленоградском районе.

Калужская область 
 Обухово — деревня в Медынском районе.
 Обухово — деревня в Ульяновском районе.
 Обухово — деревня в  Дзержинском районе.

Кировская область 
 Обухово — село в Пижанском районе

Костромская область 
 Обухово — деревня в Буйском районе.
 Обухово — деревня в Вохомском районе.

Курганская область 
 Обухово — село в Притобольном районе

Ленинградская область 
 Обухово — деревня в Волховском районе.

Московская область 
 Обухово — деревня в Наро-Фоминском районе.
 Обухово — посёлок городского типа в Ногинском районе.
 Обухово — деревня в Раменском районе.
 Обухово — деревня в Солнечногорском районе.
 Обухово — деревня в городском округе Шаховская.
 Обухово — деревня в Шатурском районе.

Нижегородская область 
 Обухово — село в городском округе город Первомайск.
 Обухово — деревня в Городецком районе.

Оренбургская область 
 Обухово — посёлок в Бузулукском районе.

Пермский край 
 Обухово — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Обухово — деревня в Невельском районе.

Рязанская область 
 Обухово — деревня в Пителинском районе

Смоленская область 
 Обухово — деревня в Вяземском районе.
 Обухово — деревня в Починковском районе.
 Обухово — деревня в Сафоновском районе.

Татарстан 
 Обухово — деревня в Лаишевском районе.

Тверская область 
 Обухово — деревня в Бельском районе.
 Обухово — деревня в Жарковском районе.
 Обухово — деревня в Калининском районе.
 Обухово — деревня в Конаковском районе.
 Обухово — деревня в Спировском районе.

Тульская область 
 Обухово — деревня в Алексинском районе

Ярославская область 
 Обухово — деревня в Брейтовском районе.
 Обухово — деревня в Некоузском районе.
 Обухово — деревня в Первомайском районе.
 Обухово — деревня в Каменниковском сельском поселении Рыбинского района (на Юршинском острове).
 Обухово — деревня в Глебовском сельском поселении Рыбинского района.
 Обухово — деревня в Ярославском районе

Украина 
 Обухово — село в Талалаевском районе Черниговской области.

Другое 
 Городское поселение Обухово — городское поселение в Ногинском районе Московской области.
 Обухово — исторический район Санкт-Петербурга.
 Обухово — станция Петербургского метрополитена.
 Обухово — остановочный пункт на Октябрьской железной дороге, расположен в границах железнодорожной станции Санкт-Петербург-Сорт.-Московский

См. также 
 Обуховский — муниципальный округ № 51 в Невском районе Санкт-Петербурга.
 Обуховское сельское поселение — сельское поселение в Свердловской области.
 Обух (значения)
 Обухов
 Обухова
 Обуховка
 Обуховская
 Обуховский
 Обуховы